Ruwer (rivier) - een rivier in Duitsland
 Trier-Ruwer, een stadsdeel van Trier
 Verbandsgemeinde Ruwer - District van Trier-Saarburg